O Sport Club Verdun (crioulo cabo-verdiano, ALUPEC ou ALUPEK: Sport Klubi Verdun, crioulo de São Vicente: Sport Klube Verdun, pronunciação: SPORT KLAHB ver-DEHN) é um clube multiesportivo na ilha do Sal de Cabo Verde. Há no clube departamentos que incluem futebol e atletismo.

História
Sport Club Verdun fundado em 1 de maio de 1945. 

O clube comemora 25ª aniversario em 1970 e 50ª aniversario em 1995.

Académica venceu o primeiro título insular em 1980 e o segundo e último em 2014. Verdun venceu o único título da taça regional em 2001. Verdun venceu duas super taças do Sal, o primeiro em 2001 e o último em 2014.

O segundo e último apresentação na campeonato nacional foi em 2014, e não venceu um jogo, únicamente uma ponto com um empate com Académica do Fogo.

Recentamente, Verdun finido 4a na temporada de 2014-15 com 12 pontos, 5a na temporada de 2015-16 com 19 pontos. Verdun finido o último posição com quatros pontos e sem vitórais.  O clube é o único clube de seis original relegado do Sal na Segunda Divisão.

Verdun finido os finalista em temporada de 2017-18 em Segunda Divisão e perdeu o chance por retornar em Primeira Divisã até 2019 que Verdun finido o campeão de Segunda Divisão. Verdun retornado em Primeira Divisão por temporada de 2019-10.

Estádio
O jogos de Verdun Pedra de Lume jogarado na Estádio Marcelo Leitão.  Outros clubes  jogar na estádio incluindo-se Académica do Sal, Juventude e agora Gaviões, JURF (Jovens Unidos de Ribeira Funda) e GDRC Pretória. O clube treinado-se na estádio.

Títulos 
 Liga Insular do Sal: 2
1979/80, 2013/14
 Taça do Sal: 1
2000/01
 Super Taça do Sal: 2
2000/01, 2013/14

Futebol

Classificações

Nacionais

Regionais

Estatísticas
Melhor posição na taça de associação: 1a (regional)
Apresentadas nas taças/copas regionais : 18
Apresentatas na campeonatos:
Nacional: 2
Regional: c. 44
Primeira Nivel/Primeira Divisão: 42
Segunda Divisão: 2
Apresentadas na super taças regionais: 2

Presidentes
 Zéu Soares
 Paulo Jorge (Tuche)
 Alcindo Conceição Silva

Treinadores
 Djulinano Santos (até outubro de 2015)
 Domingo Gomes (outubro de 2015-tarde de 2017)
 Zeu Soares (desde tarde de 2017)

Notas

Ligações externos
SC Verdun na Facebook
SC Verdun na Zerozero
SC Verdun na Ogol
SC Verdun na Soccerway
 SC Verdun Pedra de Lume na Sports Mídia

 
Clubes de futebol fundados em 1945